Si ha conoscenza di due templi dedicati all'imperatore Claudio:

 a Roma sul Celio aveva sede il tempio del Divo Claudio
 a Colchester in Inghilterra, aveva sede un altro tempio